Pycnocentria är ett släkte av nattsländor. Pycnocentria ingår i familjen Conoesucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Pycnocentria